

Sigle 
 Versatile Multilayer Disc – supporto ottico sviluppato per la televisione ad alta definizione

Codici 
 vmd – codice ISO 639-3 della lingua mudu koraga